Александр Немухин: Немухин, Александр Владимирович (род. 1946) — российский физикохимик.
 Немухин, Александр Николаевич (1892—1981) — российский и советский лыжник, советский художник-плакатист.